Anett Schuck – ex canoista tedesca
 Henrik Schück – scrittore svedese
 John Schuck – attore statunitense
 Walter Schuck – aviatore tedesco